Bogusławscy herbu Jastrzębiec – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Jezierza – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Korab – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Nowina – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Oksza – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Ostoja – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Prus I – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Prus II – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Przyjaciel – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Strzała – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Ślepowron – polski ród szlachecki
 Bogusławscy herbu Świnka – polski ród szlachecki